Мустафа (, ) — эпитет Мухаммеда, означает «избранный» и широко используется как мужское имя среди мусульман.

Имя 
 Мустафа — ордынский царевич, сын казанского Улу-Мухаммед хана.
 Мустафа I — султан Османской империи.
 Мустафа II — султан Османской империи.
 Мустафа III — султан Османской империи.
 Мустафа IV — султан Османской империи.
 Мустафа-Али — касимовский правитель, хан.
 
 Мустафа-паша Байрактар (Мустафа Байрактар, Алемдар Мустафа-паша) — османский государственный деятель.
 Шехзаде Мустафа (1450—1474) — сын Мехмеда II Завоевателя.
 Шехзаде Мустафа (1515—1553) — сын Сулеймана I Великолепного.

Фамилия 
 Мустафа, Айзая (род. 1974) — американский игрок в американский футбол, ныне — актёр кино, телевидения и озвучивания.
 Мустафа, Ибрагим (1904—1968) — египетский борец греко-римского стиля, чемпион Олимпийских игр по греко-римской борьбе.
 Мустафа, Иван Корнеевич (ок. 1922 — ?) — советский строитель, Герой Социалистического Труда.
 Мустафа, Иса (род. 1951) — косовский политик албанского происхождения.
 Мустафа, Масуд (род. 1977) — иранский борец вольного стиля, призёр Олимпийских игр.
 Мустафа, Фируз (род. 1952) — азербайджанский писатель, драматург, философ.
 Мустафа, Хавбир (род. 1993) — иракский футболист.

Прочее 
 Mustapha — песня (1979) группы Queen.
 Премия «Мустафа» — награда в области науки и технологий, присуждаемая ведущим исследователям и ученым из стран-членов Организации исламского сотрудничества.

См. также 
 
 
 Мустафа-хан
 Мостафа, Энас

Арабские имена